Quick share (ang.) – w wolnym tłumaczeniu: "szybki dostęp". Funkcja niektórych telefonów komórkowych i aparatów cyfrowych. Jest to ustawienie czasu dostępu do pamięci, czyli maksymalne skrócenie czasu zapisu fotografii kosztem kompresji. Fotografia, zanim zostanie skompresowana i zapisana z kolejną odpowiednią dla nośnika nazwą, jest przechowywana w podręcznej pamięci, dzięki czemu możemy nią zarządzać jeszcze przed "trwałym" zapisem. We wszystkich urządzeniach wyposażonych w funkcję "quick share" współczynniki dostępu do zasobów i kompresji są automatycznie i niezmiennie ustawione przez producenta/oprogramowanie.

W telefonach z serii SE Sony Ericsson funkcja "quick share" zapewnia dostęp do pliku już w 2 sekundy po wykonaniu zdjęcia, W nowoczesnych aparatach cyfrowych marki Sony czas dostępu do świeżo zrobionej fotografii wynosi ok. 0.12 sekundy.

Telefony komórkowe